Слоновая нога:

 Слоновая нога — народное название ряда растений: 
 вида , 
 некоторых видов рода .

 Слоновья нога — затвердевшее в форме сталактита лавовое образование из кориума, появшееся в результате расплавления ядерного топлива во время аварии на Чернобыльской АЭС